Ellistown ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ellistown (Mississippi), im Union County
 Ellistown (New York), im Tioga County